Александр Абаев: Абаев, Александр Борисович (1942—2021) — советский футболист, российский тренер.
 Абаев, Александр Нафанаилович (1895—1976) — советский государственный деятель.